Mesmont ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Mesmont (Ardennes)
 Mesmont (Côte-d’Or)